Miejscowości w USA:
 Wynne – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
Gminy w USA:
 Wynne (ang. Wynne Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross